Александр Николаевич Ластин (30 ноября 1976, Архангельск — 23 января 2015, Железноводск) — российский шахматист, гроссмейстер (1997). Чемпион России (2002).

В 1979 году семья переехала в Железноводск.

Окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК).

Похоронен в Железноводске.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Умер Александр Ластин
 День рождения гроссмейстера

Шахматисты России
Чемпионы России по шахматам
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма